НСКУ:

 Национальный союз кинематографистов Украины
 Национальный союз композиторов Украины
 Национальный союз краеведов Украины